Miranda de Duero puede referirse a:
 Miranda de Duero, localidad soriana del municipio de Los Rábanos; o
 Miranda de Duero (Miranda do Douro en portugués), municipio portugués perteneciente al Distrito de Braganza y a la subregión de Alto Trás-os-Montes.